Лига 2 2007/2008 () — 45-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 24 августа 2007 года и закончился 29 мая 2008 года. В чемпионате приняли участие 19 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте rsssf.com 

2007/2008
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2007 году
Спорт в Алжире в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008